Talkie bezeichnet:
 als Kurzform für „talking pictures“ im englischen Sprachraum die frühen Tonfilme
 frühe Computerspiele mit Sprachausgabe, insbesondere in Abgrenzung zu den vorher verbreiteten Textadventures

Siehe auch:
 Walkie-Talkie
 Talki

Abkürzung